Joan Guasch Marí, també conegut com a Can Bernat Vinya (Sant Josep de sa Talaia, 1923),empresari turístic eivissenc.
 Joan Guasch i Cantí, professor de català, activista cultural corrector i cronista de l'Espluga de Francolí.
 Joan Guasch (actor)